Glacier Engine (от  —  и  — ; произносится «глейсер энжин») — игровой движок, разработанный датской компанией IO Interactive для использования в собственных проектах. Существует два поколения данной технологии.

История разработки 
Работа над первым поколением движка была начата датской компанией IO Interactive в 1994 году. Первой игрой, которая базировалась на данной технологии, стала Hitman: Codename 47 — стелс-экшен о киллере 2000 года. С тех пор на протяжении нескольких лет технология подвергалась постоянным доработкам и улучшениям, применяясь только в играх компании-разработчика. Последней игрой на первом поколении движка стала Kane & Lynch 2: Dog Days, вышедшая в 2010 году.

Начиная с Hitman: Absolution (2012) разработчики используют второе поколение движка — Glacier Engine 2. Выпущенная в 2016 очередная часть Hitman также использует данный движок.

В 2014 году стало известно, что компания Eidos Montreal (филиал Eidos, издателя основных игр IO Interactive) лицензировала для собственных нужд Glacier второго поколения. 

На его основе создан движок Dawn Engine, впервые примененный в Deus Ex: Mankind Divided (2016).

Технические характеристики 

Движок Glacier первого поколения содержит несколько инструментов, необходимых для разработки: Visual Scene Editor и Visual Scene Player для работы с кат-сценами (игровыми роликами на движке), редактор уровней, несколько инструментов для работы с текстурами, объектами и звуком, а также собственные плагины для 3ds Max, Adobe Photoshop и Pro Tools.

Базовая физика позволяет имитировать поведение транспортных средств, столкновения, падение объектов. В более поздних проектах на Glacier engine компания уже отказалась от использования собственного физического движка, встроив коммерческий физический движок Havok.

Для работы со светом поддерживается лайтмапы (карты теней), попиксельное и повершинное освещение, объёмные лучи и заранее отрисованный (или отображаемый в реальном времени) свет и тени. Также поддерживается MIP-текстурирование и рельефное текстурирование, метод LOD для объектов, инверсная кинематика, а также покадровая и скелетная анимация.

Присутствует поддержка ряда графических пост-эффектов, в числе которых световые блики, motion blur и depth of field. Традиционно для движков своего времени присутствует возможность создавать различные погодные эффекты (например, туман или дождь) при помощи системы частиц, — она же управляет и некоторыми другими эффектами. Поддержка шейдеров позволяет реализовать такие эффекты, как вода с волнами, преломлениями света и отражениями.

Встроенный в Glacier звуковой движок поддерживает потоковое или динамическое воспроизведение музыки на уровне и акустические эффекты для звука, создаваемые при помощи подсистемы A3D или EAX.

Система хранения файлов основана на формате ZIP, что облегчает доступ к архивам с игровыми данными.

Начиная со второго поколения, Glacier 2, движок был существенно переработан. Одним из заметных нововведений стало одновременное отображение больших групп неигровых персонажей, способных взаимодействовать друг с другом и игроком, без заметной потери производительности.

Игры, использующие Glacier Engine 
Glacier Engine 1 и его модификации
 2000 — Hitman: Codename 47
 2002 — Hitman 2: Silent Assassin
 2003 — Freedom Fighters
 2004 — Hitman: Contracts
 2006 — Hitman: Blood Money
 2007 — Kane & Lynch: Dead Men
 2009 — Mini Ninjas
 2010 — Kane & Lynch 2: Dog Days

Glacier Engine 2 и его модификации
 2012 — Hitman: Absolution
 2012 — Hitman: Sniper Challenge
 2016 — Hitman
 2016 — Deus Ex: Mankind Divided (модифицированная Eidos Montreal версия, названная Dawn Engine)
 2018 — Hitman 2
 2021 — Hitman 3

См. также 
 3D-шутер
 Игровой движок
 Список игровых движков

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Внутренние игровые движки
Hitman